Gaetano Vastola – calciatore italiano
Giovanni Vastola – calciatore italiano